Das Jesus Video ist der Titel:

 Das Jesus Video (Roman), ein Roman von Andreas Eschbach
 Das Jesus Video (Film), Verfilmung dieses Romans aus dem Jahr 2002